przystanek – miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego
 przystanek autobusowy
 przystanek trolejbusowy
 przystanek tramwajowy
 przystanek kolejowy
 Przystanek Alaska
 Przystanek Olecko
 Przystanek Woodstock

1 miejscowość w Polsce:
 Przystanek – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Ostrowice